YSD steht für:
 Flughafen Suffield, Alberta, Canada (IATA-Code)
 Yale School of Drama
 YSD Track Team, malaiisches Bahnradteam

ysd steht für:
 Samu (Sprache), eine Lolo-Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung